Miejscowości w Polsce
 Kolonia Bystrzyca – nazwa niestandaryzowana, kolonia wsi Bystrzyca w woj. lubelskim w pow. łukowskim, w gminie Wojcieszków
 Kolonia Bystrzyca – wieś w woj. lubelskim w pow. lubelskim, w gminie Niemce